Hugo Schultz ist der Name folgender Personen:

* Hugo Schultz (Landrat) (1835–1905), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hugo Schultz (Politiker) (1838–1904), deutscher Jurist, Bergbeamter und Politiker
 Hugo Schultz (Autor) (* 1933), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Hugo Schulz